Clémence Lefeuvre (1860-1932) – cuoco e ristoratore francese
 Daniel Lefeuvre (1951-2013) – storico francese
 Jean Lefeuvre (1922-2010) – gesuita francese
 René Lefeuvre (1902-1988) – politico francese
 Louis-Albert Lefeuvre (1845-1924) – scultore francese